Fünf Kräfte bezeichnet

in der Betriebswirtschaftslehre: Ein Konzept zur Branchenstrukturanalyse
im Buddhismus (bala): Vertrauen, Energie, Achtsamkeit, Geistessammlung und Weisheit